«thank u, next» (стилизованное написание строчными буками; ) — песня американской певицы Арианы Гранде. Трек стал лид-синглом с пятого студийного альбома Thank U, Next. Текст песни повествует об отношениях с бывшими парнями певицы (Биг Шон, Мак Миллер, Пит Дэвидсон и Рики Альварес). Песня смогла достичь первой строчки чартов Великобритании, Шотландии, Австралии, Новой Зеландии, а также стала первой песней Арианы, возглавившей американский Billboard Hot 100. Помимо этого, песня побила рекорд по скорости набора 100 миллиона стримов на Spotify.

Отзывы 
Композиция, в целом, была одобрительно встречена музыкальными экспертами и обозревателями: Forbes.com, Digital Journal, Pitchfork, The Atlantic, Rolling Stone, Jezebel, Internet meme,
refinery29.com.

Песня была названа одной из лучших по итогам года несколькими музыкальными изданиями. Например, журнал Time поставил песню «Thank U, Next» на позицию № 3 среди лучших треков 2018 года

Итоговые годовые списки

Награды и номинации

Музыкальное видео 
Музыкальное видео впервые в виде отдельных изображений появилось 20 ноября 2018 года на аккаунте певицы в Инстаграме.
27 ноября появился тизер видеоклипа с камео её друзей Троя Сивана и Colleen Ballinger и актёров Mean Girls Джонатана Беннетта и Stefanie Drummond.
В официальном музыкальном видео обыгрываются сюжеты из популярных американских кинофильмов: «Дрянные девчонки» (2004), «Добейся успеха» (2000), «Из 13 в 30» (2004) и «Блондинка в законе» (2001).

30 ноября состоялась официальная премьера видеоклипа и он сразу набрал 55,4 млн просмотров за первые 24 часа, побив соответствующий рекорд, ранее установленный корейской поп-группой BTS с хитом «Idol». Клип также стал самым быстро набравшим на канале Vevo границу в 100 млн просмотров через YouTube, потратив на это всего 3 дня и 10 часов, побив на два часа прошлый рекорд, установленный клипами «Look What You Made Me Do» американской певицы Тейлор Свифт и «Gentleman» корейского музыканта PSY.

Коммерческий успех 
Композиция стала первой песней Арианы, возглавившей американский Billboard Hot 100. Кроме того, это была первая песня сольной исполнительницы-женщины, которая дебютировала на № 1 в чартах США после песни Адели в 2015 году «Hello». Гранде стала первой женщиной на первом месте сольно за последние 2 года, впервые после 2017 года, когда там были песни «Bodak Yellow (Money Moves)» (Карди Би) и «Look What You Made Me Do» (Тейлор Свифт), а также смогла достичь первой строчки чартов Великобритании, Шотландии, Ирландии, Австралии, Новой Зеландии и других.

«Thank U, Next» стартовал на вершине чарта Hot 100, главным образом, благодаря первому месту в его цифровом компоненте Billboard Digital Songs (где это её 2-й за 2018 год и 4-й в целом чарттоппер) — имея 81,000 цифровых загрузок по данным Nielsen SoundScan. Одновременно сингл имел 71 млн стримов в США в первую неделю и также первое место в чарте Streaming Songs, став там её первым чарттоппером. Однако песня не попала в первую неделю в радиочарт Radio Songs (третий компонент хит-парада журнала Billboard), и лишь через неделю (оканчивающуюся 11 ноября) получила 11,3 млн аудитории.

Гранде поставила мировой рекорд для исполнителей и теперь у неё все лид-синглы с каждого из первых пяти студийных альбомов попадали сразу в десятку лучших Hot 100: «The Way», «Problem», «Dangerous Woman», «No Tears Left to Cry» и «Thank U, Next».

Во вторую неделю «Thank U, Next» оставалась на первой позиции Billboard Hot 100 с дополнительными 47,000 цифровыми загрузками, а также на № 1 в чартах Digital Songs и Streaming Songs (63,4 млн стримов, то есть выше на 14 % от 55,5 млн в первую неделю). «Thank U, Next» также имел 22 млн аудитории радиостанций всех форматов и стилей (рост на 94 % от прошлой недели). Трек также поднялся на позицию № 20 в радиочарте Billboard Mainstream Top 40 с дебютного 33-го места. Спустя неделю песня оставалась на № 1 в Hot 100 и на № 1 в Streaming Songs (43,8 млн стримов), однако опустилась на второе место в цифровом чарте Digital Songs (с дополнительными 23,000 цифровыми загрузками на неделю, оканчивающуюся 22 ноября по данным Nielsen Music). Радиоаудитория возросла до 31,8 млн (рост на 45 %, и дебю на № 36 в Radio Songs.

В Канаде «Thank U, Next» дебютировал в хит-параде Canadian Hot 100 в десятке лучших на первом месте 17 ноября 2018 года, став для Арианы её первым чарттоппером в этой стране и 11-м синглом в лучшей десятке. Также песня дебютировала на втором месте в национальном цифровом чарте Canadian Digital Song Sales позади сингла «Shallow» Леди Гага.

Чарты

Сертификации и продажи

См. также 
 Список хитов № 1 в чарте Streaming Songs 2018 года (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 
 

Песни Арианы Гранде
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Песни, написанные Тейлор Паркс
Песни, написанные Арианой Гранде
Музыкальные мемы